Desa Caracas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Caracas (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 107,64), Jawa Barat, 
 Desa Caracas (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 108,50), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar